Villa O'Higgins South Airport är en flygplats i Chile.   Den ligger i provinsen Provincia Capitán Prat och regionen Región de Aisén, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Santiago de Chile. Villa O'Higgins South Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Villa O'Higgins South Airport är bergig österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Villa O'Higgins South Airport. Trakten runt Villa O'Higgins South Airport är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten.

Trakten runt Villa O'Higgins South Airport består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Región de Aisén